Danger est un nom propre ou commun qui peut se référer à :

Nom commun 
 Danger, caractéristique d'un objet ou d'une activité, susceptible d'altérer l'intégrité physique d'une personne ou d'un objet ;

Nom propre 

 Abella Danger (1995-), actrice de films pornographiques et mannequin de charme1 américaine ;
 Jimmy Danger (1965-), acteur ivoirien ;
 Henri-Camille Danger (1857-1937), peintre français ;
 Danger (°1984-), alias Franck Rivoire, artiste de musique électronique français ;

Titres 

 Danger, album de Jean-Louis Negro.
 Danger, chanson du groupe japonais Especia sorti en 2016.
 Jacket Full of Danger est le quatrième album solo d'Adam Green sorti en 2006.

Voir aussi 
 
Patronyme ivoirien
Patronyme français